„Ashigara” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Ashigara” – krążownik ciężki typu Myōkō z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Ashigara” (DDG-178) – niszczyciel rakietowy typu Atago z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy japońskich okrętów